Romaria (Brazilië), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Minas Gerais
Romaria (album), muziekalbum van John Potter van ECM Records